Вороньки — название населённых пунктов на Украине:

 Вороньки — село в Чернухинском районе Полтавской области.
 Вороньки — село в Бобровицком районе Черниговской области.

См. также 
 Воронки (значения)